Механикът може да се отнася за:
 Филми
 Механикът (1972), режисьор Майкъл Уинър
 Механикът (2004), режисьор Брад Андерсън
 Механикът (2005), режисьор Долф Лундгрен
 Механикът (2011), режисьор Саймън Уест